Алейкино — название населённых пунктов в России:

 Алейкино — деревня в Сурском районе Ульяновской области.
 Алейкино — деревня в Ульяновском районе Ульяновской области.